Osman & Jeppe (Oprindeligt navngivet Specialklassen) er en dansk TV-seriekomedie på fire sæsoner produceret af Made In Valby. Den blev sendt 2009-2012.

Osman & Jeppe handler om de to venner Osman og Jeppe, der begge går i specialklasse. I hver episode håndterer de nye skolerelaterede problemer og opgaver. Tit får Osman på komisk vis skylden for Jeppes misgerninger. Jeppe viser dog stadig, at han værdsætter Osmans venskab, og det sker til tider også, at Osman får nok af Jeppes dårlige opførsel og siger fra.

Undervejs får de en ven ved navn Trucker, som sidder i kørestol.

Figurer 
 Jeppe (Esben Pretzmann): En rødhåret og fed dreng med briller, der har et gennemtrængende faderkompleks og ofte lyver om sin families mange penge. Jeppe er enormt følsom omkring alt, som omhandler hans far og bliver helt hysterisk, hvis Osman spørger om noget, han ikke kan lyve sig ud af. Af de to venner er Jeppe for det meste den, som tager beslutningerne, og han bestemmer stort set alt, hvad der bliver lavet. Han manipulerer ofte Osman, og det lykkes næsten altid at bilde ham selv de mærkeligste dumheder ind.

 Osman (Peder Thomas Pedersen): Meget uvidende og naiv, og Jeppe udnytter ham konstant på grund af dette. Osman har en kælelus ved navn N'dokowaoh, som han har arvet fra sin far, der har haft den, siden han var dreng. Osman er fattig, og han er bange for vand.

 Trucker (Brian Lykke): Sidder i kørestol og er ret klog.

Titelændring 
Titlen på Osman & Jeppe var oprindeligt Specialklassen, hvilket af nogle seere ansås for at "[gøre] grin med børn i specialklasse", og efter klager ændrede DR i marts 2010 seriens navn til Osman og Jeppe.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Danske film fra 2009
DR-programmer